Taraco puede hacer referencia a:

 Taraco, municipio del departamento de La Paz, en Bolivia; 
 Península de Taraco, en la provincia de Ingavi del departamento de La Paz, en Bolivia; o
 Taraco, distrito de la provincia de Huancané, en Perú.